Коромы́слов — русская фамилия. Известные носители:

 Коромыслов, Арсений Сергеевич (род. 2003) — российский хоккеист.
 Коромыслов, Василий Михайлович (род. 1959) — советский легкоатлет-стипльчезист.
 Коромыслов, Георгий Фёдорович (1932—2004) — советский и российский ветеринар.